Plutoniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Plutonium und Sauerstoff:

Plutonium(II)-oxid, PuO
Plutonium(III)-oxid, Pu2O3
Plutonium(IV)-oxid, PuO2
Plutonium(VI)-oxid, PuO3 (nur als Hydrat)